Купата на носителите на купи 1984/85 е 25-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред 19 актуални носители на национални купи и 13 загубили финалиста (Глазгоу Селтик, Рексъм, Фортуна Ситард, УС Люксембург, Барселона, Стяуа Букурещ, АЕ Лариса, Тракия Пловдив, Бешикташ, Висла Краков, Интернационал Братислава, Б 1903 и ИБ Вестманея). Албания отново не записва представител, а настоящият носител на трофея Ювентус участва в Купата на европейските шампиони през този сезон.

Финалът се играе на 15 май 1985 г. на стадион Де Куйп в Ротердам.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 18 и 19 септември, а реваншите са на 3 и 4 октомври 1984 г.

1 Реваншът се играе в Осиек.

Първа среща

Втора среща

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 24 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1984 г.

2 Първият реванш (0:3) е анулиран, тъй като играчът на Рапид Ванхофер е уцелен в главата с бутилка от уиски и се налага да напусне терена ранен. Ето защо се налага преиграване в Манчестър.

Първа среща

Втора среща

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 6 март, а реваншите са на 20 март 1985 г.

3 Реваншът се играе в Тбилиси.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, а реваншите са на 24 април 1985 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1984/85
 Купа на УЕФА 1984/85

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1984/85 

Купа на носителите на купи